1192 км, 1192-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены остановочные пункты, платформы.

 1192 км, железнодорожная будка 1192 километр — населённый пункт (тип: железнодорожная будка) в Богатовском районе Самарской области.

 1192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Калининградская железная дорога, Калининградская область. Код 100764
 1192 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Самарская область. Код 810419